Horst Buder ist der Name folgender Personen:

* Horst Buder (Schauspieler), deutscher Schauspieler 
 Horst Buder (Politiker), deutscher Politiker (SED)